Пётр Соловьёв:
 Соловьёв, Пётр Васильевич (1922—1998) — Герой Советского Союза.
 Соловьёв, Пётр Николаевич (1907—1958) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Соловьёв, Пётр Тимофеевич (1871—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.